Фёдор Иванович Ломинский   (1 февраля 1856 года, Киев — 30 ноября 1927 года, Киев) — русский советский гистолог, профессор (1905). Один из основателей гистофизиологичного направлении в гистологии в СССР.

Биография 
Фёдор Иванович Ломинский родился 1 февраля 1856 года в г. Киеве в семье учителя. Среднее образование получил в Киевской гимназии. После её окончания, в 1876 году поступил на медицинский факультет Киевского университета Св. Владимира.

В 1882 году окончил медицинский факультет Киевского университета. С ноября 1883 по ноябрь 1884 года Ф. И. Ломинский  был стипендиатом для подготовки к профессорскому званию на университетской кафедре гистологии, однако диссертационное исследование подготовил во время службы в Киевском военном госпитале.  С 1882 по 1885 года работал врачом Каменец-Подольской губернской больницы. Потом один год учился в Военно-медицинской академии. После её окончания сдал экзамены на степень доктора медицины. В 1890-1891 году проходил службу в Киевском военном госпитале.

С 1891 года работал на кафедре гистологии Киевского университета (с 1921 года  — Киевского медицинского института): прозектором (с 1892), приват-доцентом (с 1896). Формирование Ф. И. Ломинского как учёного произошло под влиянием его
коллег, известного патолога В. В. Подвысоцкого и И. И. Судакевича. Большое влияние на становление Ф. И. Ломинского, как учёного имел его учитель и наставник – профессор П. И. Перемежко. Часть направлений научных интересов возникли у Ф. И. Ломинского после работы под руководством Никанора Адамовича Хржонщевского.

В 1891 году Фёдор Иванович Ломинский защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора медицины на тему «О паразитизме некоторых болезнетворных микробов на растениях (экспериментальное исследование)».

В 1906-1924 годах работал заведующим кафедрой гистологии и эмбриологии. В последние годы жизни учёный тяжело болел, скончался  30 ноября 1927 года в Киеве.

Труды Ломинского посвящены изучению микробов, вопросам цитологии (в частности, исследованию внутриклеточных канальцев и др.). Ломинский в 1882 году впервые обнаружил способность нервных клеток к делению, в 1884 году описал явление нейронофагии (поглощение повреждённых нейронов лейкоцитами).

Труды 
 К вопросу о внутриклеточных и о некоторых особенностях строения секреторных клеток поджелудочной железы // УИ. 1904. № 7;
 К вопросу об анатомической непрерывности поперечно-полосатых мышечных волокон и их сухожилий // УИ. 1912. № 12.
 О паразитизме некоторых болезнетворных микробов на растениях (Экспериментальное исследование) / Ф. Ломинский – Киев, 1890.
– 78 с.

Литература 
 Ломинский Фёдор Иванович. // Украинская советская энциклопедия: в 12 т., 1974-1985. Т. 6. 1981.
 Горак В. В. Профессор Ф. И. Ломинский — основатель гистофизиологичного направления современной отечественной медицины. // История науки и биографистика. 2015, № 1
 Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 1841–2011 / В. Ф. Москаленко, Я. В. Цехмістер, І. М. Полякова. – К., 2011. – Кн. 1: Вчені мед. факультету Університету св. Володимира – засновники вітчизняної медичної школи, 1841–1919. – С. 85–86.
 Черняхівський О. Ф. І. Ломінський – як вчений, вчитель та громадський діяч / О. Черняхівський // Укр. мед. вісті. – 1928. – № 1–2. – С. 191–198.

Ссылки 
 Фёдор Иванович Ломинский. Энциклопедия Киевского университета.
 Професор Ф. І. Ломінський (1856–1927) – засновник гістофізіологічного напряму сучасної вітчизняної медицини

Примечания 

Родившиеся в 1856 году
Википедия:Биографии современников
Преподаватели Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца
Выпускники Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца